Kohlstätten bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:
 Šnory (Kohlstätten), Wüstung in der Gemeinde Pelechy, Okres Domažlice
 Uhliště (Kohlstätten), Wüstung in der Gemeinde Pohorská Ves, Okres Český Krumlov

Siehe auch:
 Kohlstetten
 Kohlstädt